Norling ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Norling (1884–1964)  schwedischer Sportler
 Bie Norling (* 1937), schwedische Bildhauerin
 Daniel Norling (1888–1958)  schwedischer Turner und Reiter
 Rikard Norling (* 1971), schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Tova Magnusson-Norling (* 1968), schwedische Schauspielerin, Komikerin und Filmregisseurin